Jaroslav bezeichnet

 Jaroslav, männlicher Vorname
 Jaroslav u Vysokého Mýta, Gemeinde im Okres Pardubice, Tschechien
 Jaroslav, Ortsteil von Javornice, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien